Квитка (укр. Квітка) — многозначный термин.

Персоналии 
 Квитка, Андрей Фёдорович (1774—1844) — российский государственный деятель, тайный советник, псковский губернатор.
 Квитка, Василий Кириллович (1927—2014) — советский рабочий-металлург, Герой Социалистического Труда.
 Квитка, Иван Иванович (род. 1967) — депутат Государственной Думы РФ VII созыва.
 Квитка, Илья Иванович (1745—1814) — харьковский писатель, близкий к духовенству.
 Квитка, Климент Васильевич (1880—1953) — украинский и российский советский музыковед-фольклорист.

Составные фамилии 
 Квитка-Основьяненко, Григорий Фёдорович (1778—1843) — украинский писатель, драматург и журналист.
 Ко́сач-Кви́тка, Лари́са Петро́вна (псевдоним Леся Украинка; 1871—1913) — украинская поэтесса и писательница, переводчица, деятель культуры.

Топонимы 
 Квитка — село на Украине, находится в Барском районе Винницкой области.
 Квитка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.
 Квитка — село в Савранском районе Одесской области Украины.

См. также